

Pessoas
Peter Osgood
William Fogg Osgood

Localidades

Osgood (Indiana)
Osgood (Missouri)
Osgood (Ohio)

Outros
Síndrome de Osgood-Schlatter

Desambiguações de sobrenomes